Le conseil local de développement est une structure consultative instituée au niveau local.

 France : conseil local de développement
 Tunisie : conseil local de développement